Gävleborg kan syfta på:

Gävleborgs län – ett län i Sverige
Region Gävleborg – en svensk regionkommun
Gävleborgs läns valkrets – en av valkretsarna vid val till den svenska riksdagen